Distretto di Huata – distretto del Perù nella regione di Ancash  
Distretto di Huata – distretto del Perù nella regione di Puno